Гавличек — чешская фамилия.

Известные носители:
 Гавличек-Боровский, Карел — чешский политический деятель, поэт, публицист; один из основоположников чешской журналистики, сатиры и литературной критики.
 Гавличек, Ярослав — чешский писатель.